ROH Final Battle
 Final Battle (2009)
 Final Battle (2010)
 Final Battle (2011)
 Final Battle (2012)
 Final Battle (2013)
 Final Battle (2014)
 Final Battle (2015)
 Final Battle (2016)
 Final Battle (2017)
 
 
 Final Battle (2021)